100 година АФИ-ја... 100 песама () је део пројекта 100 година АФИ-ја..., који је покренуо Амерички филмски институт. Листа садржи 100 песама из америчких филмова, а премијерно је представљена 22. јуна 2004. године у специјалној емисији Си-Би-Еса, коју је водио Џон Траволта. 

Песме са листе описане су као најбоље и незаборавне нумере америчког филма. Стручни жири бирао је песме по следећим критеријумима: филм је морао да буде на енглеском језику, у наративној форми и дужи од 60 минута; биране песме су морале да буду писане за потребе филма и да имају очигледан културолошки утицај — како на доба у коме је филм био сниман, тако и на данашње време.

Листа

Најзаступљенији извођачи

Број изабраних песама по деценијама

Види још 
 100 година АФИ-ја... 100 звезда
 100 година АФИ-ја... 100 љубавних прича
 100 година АФИ-ја... 100 хероја и негативаца

Референце 

100 година АФИ-ја
Музичке топ-листе